«Украинский журнал» — литературно-художественный, научный и общественно-политический двухнедельник, издававшийся Харьковским университетом.

Выходил в 1824—1825 годах в Харькове как своеобразное продолжение «Украинского Вестника» (с 1816); редактор Александр Склабовский. Вышло 48 номеров; тираж 600 экземпляров. «Украинский журнал» содержал среди прочего материалы из украинской истории (о Богдане и Юрия Хмельницкой, Ивана Скоропадского), этнографические описания, описания украинских городов (И. Вернета, А. Левшина), статьи об украинском языке и народном творчестве и их значение для развития украинской литературы. Иван Кульжинский в статье «Некоторые замечания касательно истории и характера малороссийской поэзии» дал первую попытку анализа украинской поэзии с осмотром народно творчества и письменной литературы от Г. Сковороды к И. Котляревского. Павел Белецкий-Носенко подчеркивал необходимость публикаций периодической печати на украинском языке. «Украинский журнал» информировал о состоянии образования, культурных событиях, литературных новостях и об общественной жизни, в частности на Слобожанщине.

Литература 
 Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954—1989.

Журналы Российской империи